Text To Speech est un système informatique permettant de transformer un texte écrit en un texte parlé.

Notes et références

Voir  aussi 
 Lecteur d'écran
 Synthèse vocale

Traitement de la parole
Traitement automatique du langage naturel